Tannhausen ist der Name folgender Orte:
 Tannhausen, Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tannhausen (Aulendorf), Stadtteil und Dorf von Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tannhausen, historischer deutscher Name von Jedlinka, Ortsteil der Gemeinde Jedlina-Zdrój, Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Tannenhausen
 Tannhäuser
 Tannhauser
 Thanhausen
 Thannhäuser
 Thannhausen